Синюха () — село в Ольшанском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 217 человек. Почтовый индекс — 26605. Телефонный код — 5250. Код КОАТУУ — 3524382502.

Местный совет 
26633, Кировоградская обл., Ольшанский р-н, с. Котовское

Ссылки 
 Синюха на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Ольшанского района